Mimi (cantora)
 Mimi (filme)
 Mimi (futebolista)

Hipocorísticos